A Love Letter to You 4 — четвёртый коммерческий микстейп американского рэпера и певца Trippie Redd, выпущенный 22 ноября 2019 года. На микстейпе присутствуют гостевые участия от Lil Mosey, Juice WRLD, YNW Melly, YoungBoy Never Broke Again, DaBaby, PnB Rock и XXXTentacion. 21 февраля 2020 года была выпущена делюкс-версия микстейпа.

Предыстория 
Через несколько недель после выпуска !, Redd объявил, что A Love Letter to You 4 готовится к выходу, разместив в своём Instagram фрагмент новой песни.

10 декабря 2019 года Trippie анонсировал делюкс версию микстейпа.

Синглы 
1 ноября 2019 года вышел первый сингл «Love Me More». Видео было выпущено в один день с синглом, оно было спродюсировано Джеймсом Майклом. Второй сингл «Death» при участии американского рэпера DaBaby был выпущен 12 ноября 2019 года. Песня стала популярной в приложении TikTok. Песня «Who Needs Love» была выпущена 19 ноября 2019 года как третий и последний сингл с микстейпа.

Список композиций 
Информация взята из Tidal.

Комментарии
 Песня «All For Me» включает в себя неуказанное участие от XXXTentacion.

Чарты

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Альбомы Trippie Redd
Микстейпы 2019 года
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы, спродюсированные DJ Paul
Альбомы-сиквелы
Альбомы, спродюсированные Pi’erre Bourne